Addaks (zm. 418) – władca Alanów
 Adaks (Addax nasomaculatus) – gatunek antylopy